Das OEC Taipei WTA Ladies Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Challenger Series 2016. Die fünfte Ausgabe des 2012 eingeführten Teppichplatzturniers fand vom 14. bis 20. November 2016 in Taipeh statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Tímea Babos und im Doppel die Paarung Kanae Hisami/Kotomi Takahata.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die OEC Taipei WTA Ladies Open 2016 fand am 13. November 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den OEC Taipei WTA Challenger 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen – Ausnahme: Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu den Punkten für das Erreichen der jeweiligen Runde. Die Beträge für den Doppelwettbewerb galten pro Spielerin.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

2016
WTA Challenger Series 2016